Stellau bezeichnet

 Stellau (Wrist), Ortsteil der Gemeinde Wrist im Kreis Steinburg, Schauplatz der Schlacht bei Stellau (1201)
 Stellau (Barsbüttel), Ortsteil der Gemeinde Barsbüttel im Kreis Stormarn
 Stellau (Wandse), Zufluss der Wandse, die nahe dem Dorf Stellau in Stormarn entspringt
 Unterlauf des Gewässers Bramau bei Wrist im Kreis Steinburg